Ostrówek (Dąbrówka), een dorp in het Poolse woiwodschap Mazovië, in het district Wołomiński in de gemeente Dąbrówka
 Ostrówek (gemeente in powiat Lubartowski), een landgemeente in het Poolse woiwodschap Lublin, in powiat Lubartowski
 Ostrówek (gemeente in powiat Wieluński), een landgemeente in het Poolse woiwodschap Łódź, in powiat Wieluński
 Ostrówek (powiat Bielski), een dorp in het Poolse woiwodschap Podlachië, in het district Bielski
 Ostrówek (powiat Człuchowski), een dorp in het Poolse woiwodschap Pommeren, in het district Człuchowski
 Ostrówek (powiat Grójecki), een dorp in het Poolse woiwodschap Mazovië, in het district Grójecki
 Ostrówek (powiat Hrubieszowski), een dorp in het Poolse woiwodschap Lublin, in het district Hrubieszowski
 Ostrówek (powiat Inowrocławski), een dorp in het Poolse woiwodschap Kujavië-Pommeren, in het district Inowrocławski
 Ostrówek (powiat Kaliski), een dorp in het Poolse woiwodschap Groot-Polen, in het district Kaliski
 Ostrówek (powiat Koszaliński), een dorp in het Poolse woiwodschap West-Pommeren, in het district Koszaliński
 Ostrówek (powiat Krasnostawski), een dorp in het Poolse woiwodschap Lublin, in het district Krasnostawski
 Ostrówek (powiat Łęczycki), een dorp in het Poolse woiwodschap Łódź, in het district Łęczycki
 Ostrówek (powiat Łęczyński), een dorp in het Poolse woiwodschap Groot-Polen, in het district Łęczyński
 Ostrówek (powiat Lubartowski), een dorp in het Poolse woiwodschap Lublin, in het district Lubartowski
 Ostrówek (powiat Mielecki), een dorp in het Poolse woiwodschap Subkarpaten, in het district Mielecki
 Ostrówek (powiat Otwocki), een dorp in het Poolse woiwodschap Mazovië, in het district Otwocki
 Ostrówek (powiat Pilski), een dorp in het Poolse woiwodschap Groot-Polen, in het district Pilski
 Ostrówek (powiat Sępoleński), een dorp in het Poolse woiwodschap Kujavië-Pommeren, in het district Sępoleński
 Ostrówek (powiat Siedlecki), een dorp in het Poolse woiwodschap Mazovië, in het district Siedlecki
 Ostrówek (powiat Słupecki), een dorp in het Poolse woiwodschap Groot-Polen, in het district Słupecki
 Ostrówek (powiat Sokołowski), een dorp in het Poolse woiwodschap Mazovië, in het district Sokołowski
 Ostrówek (powiat Stalowowolski), een dorp in het Poolse woiwodschap Subkarpaten, in het district Stalowowolski
 Ostrówek (powiat Turecki), een dorp in het Poolse woiwodschap Groot-Polen, in het district Turecki
 Ostrówek (powiat Węgrowski), een dorp in het Poolse woiwodschap Mazovië, in het district Węgrowski
 Ostrówek (powiat Wieluński), een dorp in het Poolse woiwodschap Łódź, in het district Wieluński
 Ostrówek (powiat Wieruszowski), een dorp in het Poolse woiwodschap Łódź, in het district Wieruszowski
 Ostrówek (powiat Wyszkowski), een dorp in het Poolse woiwodschap Mazovië, in het district Wyszkowski
 Ostrówek (powiat Zduńskowolski), een dorp in het Poolse woiwodschap Łódź, in het district Zduńskowolski
 Ostrówek (Klembów), een dorp in het Poolse woiwodschap Mazovië, in het district Wołomiński in de gemeente Klembów
 Ostrówek (Sompolno), een dorp in het Poolse woiwodschap Groot-Polen, in het district Koniński in de gemeente Sompolno
 Ostrówek (Sokółka), een dorp in het Poolse woiwodschap Podlachië, in het district Sokólski in de gemeente Sokółka
 Ostrówek (Suchowola), een dorp in het Poolse woiwodschap Podlachië, in het district Sokólski in de gemeente Suchowola
 Ostrówek (Szudziałowo), een dorp in het Poolse woiwodschap Podlachië, in het district Sokólski in de gemeente Szudziałowo
 Ostrówek (Wierzbinek), een dorp in het Poolse woiwodschap Groot-Polen, in het district Koniński in de gemeente Wierzbinek
 Ostrówek (Wilczyn), een dorp in het Poolse woiwodschap Groot-Polen, in het district Koniński in de gemeente Wilczyn